Булатниковский сельский округ

В настоящий момент все упразднены.

Владимирская область 
 Булатниковский сельский округ Муромского района

Московская область 
 Булатниковский сельский округ Ленинского района (1994—2006)

Тверская область 
 Булатниковский сельский округ Торжокского района (до 2005 года)